Вулиця Григорія Косинки у місті Володимир
 Вулиця Григорія Косинки у місті Київ
 Вулиця Григорія Косинки у місті Кривий Ріг
 Вулиця Григорія Косинки у місті Обухів
 Вулиця Григорія Косинки у місті Умань